Spring City (Pensilvânia)
Spring City (Tennessee)
Spring City (Utah)

Desambiguações de topônimos